Charin () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wiktorowitsch Charin (* 1968), sowjetischer Fußballtorwart und -trainer
 Felix Charin (* 1985), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Jewgeni Walerjewitsch Charin (* 1995), russischer Fußballspieler
 Pawel Petrowitsch Charin (1927–2023), sowjetisch Kanute
 Sergei Anatoljewitch Charin (* 1963), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Jemeljanowisch Charin (1957–2013), sowjetisch Zoologe, Ihtiologe, Gerpetologe